Список эмблем Вооружённых Сил Российской Федерации.

Эмблемы видов, родов, войск и служб Вооружённых Сил

Эмблемы Сухопутных войск

Эмблемы Воздушно-космических сил

Эмблемы Военно-Морского Флота

Эмблемы отдельных родов войск

Эмблемы Специальных войск (служб) ВС РФ

Эмблемы органов военного управления

Эмблемы Министерства обороны

Эмблемы Генерального штаба

Эмблемы командований

Примечания

См. также 
 Знаки различия в Вооружённых силах Российской Федерации
 Список флагов Вооружённых Сил России
 Список флагов ВМФ России
 Флаг России

Ссылки 

Министерство обороны России

Вооружённые силы Российской Федерации
Военная геральдика